HMS Örskär har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Örskär (66), bevakningsbåt av typ 60.
HMS Örskär (62), minsvepare av Arhomaklass.